Municipio de Groton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Groton (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Groton (condado de Erie, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Erie.